Los genes reguladores son aquellos genes encargados de controlar la velocidad de síntesis de los productos de uno o de varios genes o rutas biosintéticas. Junto con los genes selectores controlan el desarrollo de los compartimentos. Los genes reguladores y selectores fueron descubiertos por el genetista español Antonio García-Bellido.

Véase también
 Operón
 Gen selector

Genética